Brunonia australis,  hierba perenne que crece ampliamente en Australia
 Brunonia (personificación), personificación nacional del extinto Ducado y Estado Libre de Brunswick
 Glaciar Brunonia, glaciar que fluye hacia el este a la dirección del Fiordo Atardecer, en la Bahía de las Islas, Islas Georgias del Sur
 Brunonia, una revista con ilustraciones y descripciones botánicas